Gran Premi dels Països Baixos de Motocròs 125cc, celebrat fins al 2003
 Gran Premi dels Països Baixos de Motocròs 250cc, celebrat fins al 2003
 Gran Premi dels Països Baixos de Motocròs 500cc, celebrat fins al 2003
 Gran Premi dels Països Baixos de Motocròs 125, 250 i 500cc, celebrat entre 2000 i 2003
 Gran Premi dels Països Baixos de MX1 i MX2, celebrat d'ençà de 2004
 Gran Premi dels Països Baixos de MX3, celebrat d'ençà de 2005